Kabinet-Van Agt I
Kabinet-Van Agt II
Kabinet-Van Agt III